Blight ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Blight (* 1982), kanadisch-britischer Eishockeyspieler
 Geoffrey E. Blight (1934–2013), südafrikanischer Geotechniker
 John Thomas Blight (1835–1911), englischer Schriftsteller
 Reynold E. Blight (1879–1951), US-amerikanischer Geistlicher, Finanzexperte und Autor
 Rick Blight (1955–2005), kanadischer Eishockeyspieler